Trenz ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Trenz (* 1951), deutsche Sozialpädagogin und Mediatorin aus Köln
 Erika Trenz (* 1947), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Georg Maximilian Trenz (* 1962), deutscher Designer
 Hans-Jörg Trenz (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Hans-Jörg Schmidt-Trenz (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Funktionär
 Manfred Trenz (* 1965), Entwickler der Computerspiele der Turrican-Reihe
 Renate Trenz (* 1961), deutsche Juristin und Richterin
 Rudolf Trenz (1882–1966), saarländischer Politiker (Zentrumspartei, CVP)